Лос Бонетес има више значења:

 Лос Бонетес (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Бонетес (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Бонетес (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику